Айван Абе — український реп-виконавець з міста Луцьк, раніше відомий під псевдонімом АбеоУ. Справжнє ім'я — Іван Грига.

Творчу діяльність розпочав у 2012 році. Повноцінний реліз «Голоси» був виданий в 2013 р. на «АБЕ Рекордс». В підтримку диску вийшов сингл «Людські Голоси».

Дискографія

Альбоми

АбеоУ — Голоси (2013 р.) 
 01. Три Крапки
 02. Людські Голоси (за уч. TrueMan)
 03. Де Я Самим Собою Буду
 04. Псевдообличчя
 05. Святий Обман
 06. Его

Айван Абе (АбеоУ) — Love is (2014 р.) 
 01. Там де лише ми
 02. Разом
 03. Love is
 04. Від дзвінка і до дзвінка
 05. Навіяла музика
 06. Сльози щастя
 07. Мої небеса

Сингли 
 АбеоУ — Людські Голоси (за уч. TrueMan) (2013 р.)
 АбеоУ — Тануть Слова (за чу. АПОКРИФ) (2013 р.)

Джерела та посилання 
 Офіційна сторінка ВКонтакті
 Twitter
 Айван Абе на SHOWBIZA 
 «Love is» на SoundCloud 

Україномовні репери